Прозоров — русская фамилия. Женская форма Прозорова.

Известные носители 
 
 Прозоров, Алексей Яковлевич (1842—1914) — русский дворянин, банкир, промышленник.
 Прозоров, Валерий Владимирович (род. 1940) — советский и российский литературовед.
 Прозоров, Георгий Николаевич (1936—2021) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1986).
 
 Прозоров, Игорь Викторович (род. 1980) — вр. исполняющий полномочия Главы города Кургана.
 Прозоров, Лев Рудольфович (1972—2020) — историк и писатель, публицист.
 Прозоров, Леонид Алексеевич (1877—1941) — русский и советский психиатр.
 Прозоров, Михаил Михайлович (1860—1914) — русский архитектор, автор многих зданий в Литве.
 
 Прозоров, Пётр Алексеевич (1899—1968) — председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.
 Прозоров, Станислав Михайлович (род. 1938) — российский учёный-востоковед, исламовед.
 Прозоров, Юрий Михайлович (1951—2018) — советский и российский литературовед.
 Прозоров, Яков Алексеевич (1816—1881) — городской голова Вятки.